Sair do armário - em inglês, out
Out (revista) -  revista masculina gay de moda

Desambiguação